Шапы — название населённых пунктов в России:

 Шапы — деревня в Демидовском районе Смоленской области.
 Шапы — деревня в Медведевском районе Марий Эл.

См. также 
 Малые Шапы — деревня в Медведевском районе Марий Эл.
 Большие Шапы — деревня в Медведевском районе Марий Эл.